Върбица може да се отнася няколко топонима в южнославянските страни:

България 
 Върбица – град в област Шумен
 Върбица – село в област Велико Търново
 Върбица – село в област Враца
 Върбица – село в област Плевен
 Върбица – село в област Хасково
 Върбица – река, приток на Арда

Северна Македония 

 Върбица – село в община Чешиново-Облешево
 Върбица – бивше село в Кратовско

Гърция 
 Върбица (Βερμπίστα), планина в Костурско

Сърбия 

 Върбица – село в община Чока;
 Върбица – село в община Аранджеловац
 Върбица – село в община Зайчар
 Мала Върбица – село в община Крагуевац
 Мала Върбица – село в община Младеновац
 Мала Върбица – село в община Кладово
 Велика Върбица – село в община Кладово

Косово 
 Върбица – село в община Гниляне

Босна и Херцеговина 

 Върбица – село в близост до Ливно

Хърватия 

 Върбица – село до Дубровник

Черна гора 

 Върбица – село в община Плевля
 Върбица – село в община Подгорица